— японский футболист, защитник.

Биография 
Свою футбольную карьеру Наоя Сибамура начал в 2005 году в сингапурском клубе «Альбирекс Ниигата» — фарм-клубе одноимённого японского клуба. В 2007 году он перешёл в японский клуб «Ависпа Фукуока», выступающий во Втором дивизионе Джей-лиги.

В 2008 году Наоя Сибамура играл в рядах клуба «Токусима Вортис», но в 2009 году он перешёл в клуб «Гайнарэ Тоттори», который играл в Японской футбольной лиге — третьем по силе дивизионе Японии. Сезон 2010 года Наоя Сибамура начал всё в том же «Гайнарэ Тоттори», но позже был отдан в аренду до конца сезона клубу «Фудзиэда», которая играла в Первом дивизионе Токайской региональной лиге Японии.

В начале 2011 года Наоя Сибамура побывал на просмотре в латвийском клубе «Вентспилс», в котором смог себя хорошо зарекомендовать, и 4 марта подписал контракт с клубом сроком на один год.

В начале 2012 года Наоя Сибамура отправился на просмотр в узбекский клуб «Пахтакор» из города Ташкент, где за место в составе соперничал с корейским футболистом, и в итоге подписал контракт с клубом.

Достижения 
 Чемпион Латвии: 2011.
 Обладатель Кубка Латвии: 2011.
 Финалист Балтийской лиги: 2011.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Наои Сибамуры
 
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата» Сингапур
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»
Игроки ФК «Токусима Вортис»
Игроки ФК «Гайнарэ Тоттори»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Вентспилс-2»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Бухара»